Roger Federer era il due volte detentore del titolo, ma si è ritirato prima dell'inizio del torneo per recuperare da un infortunio al ginocchio.

In finale Marin Čilić ha sconfitto Andy Murray con il punteggio di 6-4, 7-5.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Andy Murray (finale)
  Stan Wawrinka (terzo turno)
  Rafael Nadal (terzo turno)
  Milos Raonic (semifinale)
  Kei Nishikori (terzo turno)
  Tomáš Berdych (terzo turno)
  Jo-Wilfried Tsonga (terzo turno)
  Dominic Thiem (quarti di finale)

 Gaël Monfils (terzo turno, ritirato)
 David Ferrer (primo turno)
 David Goffin (secondo turno)
 Marin Čilić (campione)
 Richard Gasquet (secondo turno)
 Nick Kyrgios (secondo turno)
 Roberto Bautista Agut (primo turno)
 Feliciano López (secondo turno)

Wildcard 

  Jared Donaldson (secondo turno)
  Taylor Fritz (primo turno)

 Reilly Opelka (secondo turno)
 Fernando Verdasco (secondo turno)

Qualificati 

  Nikoloz Basilašvili (primo turno)
  Malek Jaziri (primo turno)
  Michail Južnyj (secondo turno)
  John Millman (secondo turno)

 Yūichi Sugita (terzo turno)
 Jiří Veselý (primo turno)
 Miša Zverev (primo turno)

Lucky loser 
  Adrian Mannarino (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Western & Southern Open 2016
ATP World Tour 2016